El término Ico puede referirse a:

 Ico, o Iko, un videojuego de acción-aventura para PlayStation 2 publicado por Sony en 2001;
 Princesa Ico, una leyenda de las islas Canarias;
 Ico, el caballito valiente, un largometraje argentino de animación del año 1981;
 el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo público español, encargado de apoyar económica y financieramente a las empresas que contribuyen al desarrollo del país;
 el Instituto Catalán de Oncología (ICO), organismo público catalán dedicado al tratamiento completo del cáncer en Cataluña;
 el Instituto del Conurbano (ICO), perteneciente a la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina;
 Independientes de Coaña (ICO), partido político local de Coaña, Asturias de la década de los años 1990;
 el Team ICO, equipo japonés de desarrollo de videojuegos de Sony;
 el formato ICO, un formato de archivo usado en Microsoft Windows para los iconos de computadora; 
 ICO, Initial Coin Offering, un método utilizado para recaudar fondos en criptomonedas con el fin de financiar un proyecto.
 Órbita circular intermedia (ICO por Intermediate Circular Orbit).